Анвара:

 Анвара — город на юго-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Анвара — подокруг на юго-востоке Бангладеш.